Breg steht für:
 Breg, ein Fluss im Südosten des Mittleren Schwarzwalds
 Breg (Ljubljana), Straße in Ljubljana, Slowenien
 Breg (Sevnica), ein Ort in Slowenien
 Breg (Žirovnica), ein Ort in Slowenien

Breg ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Breg (Handballspieler) (* 1992), österreichischer Handballspieler
 Otto Breg (1949–2010), österreichischer Bobfahrer

BReg steht für:
 Abkürzung für die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland